Дмитрий Александрович Пеликан (10 сентября 1881 — 15 декабря 1904) — потомственный дворянин из литовских дворян, морской офицер Российского императорского флота. Православного вероисповедания. Погиб 15 декабря 1904 года во время Русско-японской войны при обороне Квантунского укреплённого района и защите Порт-Артура при отражении штурма на укрепление № 4.

Биография 
Дмитрий Александрович родился 10 сентября 1881 года. Окончил Морской кадетский корпус 6 мая 1901 года, 58-м по успеваемости. В этот же день был произведён в мичманы.

В 1904 году назначен артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки (МКЛ) «Гремящий». В мае Дмитрий Александрович был временно прикомандирован к МКЛ «Бобр», занимал должность командира 9-дюймового орудия. 8 июня назначен младшим артиллерийским офицером на эскадренный броненосец «Пересвет», но уже 15 июня вновь переведён на «Гремящий». С 9 августа назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Полтава». 22 ноября 1904 года, после гибели броненосца, переведён в морские части сухопутного фронта Квантунского укреплённого района и обороны Порт-Артура.

Погиб Дмитрий Александрович 15 декабря 1904 года при отражении штурма на укрепление № 4. Исключён из списков 7 февраля 1905 года. Его имя нанесено на памятную доску в Морском соборе в Кронштадте.

Награды 
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (18.06.1904), приказ Наместника Е.И.В. на Дальнем Востоке № 501 от 18.06.1904 г. «За мужество и стойкость проявленыя при отражении атаки брандеров на рейде Порт Артура в ночь на 20 апреля»
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (18.06.1904), приказ Наместника Е.И.В. на Дальнем Востоке № 502 от 18 06 1904 г. «За храбрость и отличное мужество во время боя при Циньчжоуской позиции»
 Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом (1904).

Семья 
 Отец — Пеликан Александр Александрович — чиновник государственной канцелярии
 Дядя — Пеликан Венцеслав Александрович (? — 1878) — окончил Императорскую Медико-хирургическую Академию в 1869 году с серебряной медалью. В русско-турецкую войну служил в действующей армии и заразился при исполнении своих обязанностей сыпным тифом, от которого и умер в 1878 году в Александрополе. Его имя занесено на траурную доску в церкви Военно-медицинской Академии.
 Дядя — Пеликан Борис Александрович (09/21.05.1861 — 13.03.1931, Белград) — российский монархист, политический и общественный деятель, одесский городской голова (1913—1917).
 Брат — Пеликан Александр Александрович (1876 — после 1920 года) — в 1895 году окончил Морской кадетский корпус. 1902 году в чине лейтенанта назначен младшим артиллерийским офицером на броненосец «Ретвизан», 4 августа 1902 года переведён на броненосец «Император Николай I», на котором участвовал в Цусимском сражении. 28 июля 1917 года произведён в капитаны 1-го ранга. Службу продолжил в РККФ. Подвергался арестам в 1921 и в 12.1933 в Ленинграде по делу «евлогиевцев». Освобожден в 02.1934.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники Морского кадетского корпуса